La Coppa di Israele 1957-1958 è la 2ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.La finale della competizione si è disputata ad Holon.

Primo turno

Secondo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga Leumit 1957-1958

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1957
Pallacanestro nel 1958
Coppa di Israele di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Holon